Bust – historyczna nazwa afgańskiego miasta Laszkar Gah
 Bust – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Alzacja, w departamencie Bas-Rhin